Newport henviser for det meste til:
 Newport, Wales - en by i Storbritannien

 Newport, Rhode Island - en by i USA
Newport kan derudover henvise til:

Steder

Australien 

 Newport, New South Wales
 Newport, Queensland
 Newport, Victoria

Canada 
 Newport Corner
 Newport Landing
 Newport Station

Irland 
 Newport, County Mayo
 Newport, County Tipperary

New Zealand 
 Opua - hed tidligere Newport

Filippinerne 
 Newport City (Metro Manila)

Polen 
 Nowy Port

Storbritannien 
England
 Newport, Cornwall
 Newport, East Riding of Yorkshire
 Newport, Essex
 Newport, Gloucestershire
 Newport, Isle of Wight
 Newport, Shropshire
 Newport Pagnell

Skotland
 Newport-on-Tay
 Newport, Caithness

Wales
 Newport, Wales
 Newport, Pembrokeshire

USA 
 Fountain City, Indiana hed oprindeligt Newport
 Newport, Arkansas
 Newport, Californien
 Newport, Delaware
 Newport, Florida
 Newport, Indiana
 Newport, Kentucky
 Newport, Maine
 Newport, Maryland
 Newport, Michigan
 Newport, Minnesota
 Newport, Nebraska
 Newport, New Hampshire
 Newport, New Jersey
 Newport, Jersey City
 Newport, New York
 Newport, North Carolina
 Newport, Ohio
 Newport, Oregon
 Newport, Pennsylvania
 Newport, Rhode Island
 Newport, South Carolina
 Newport, Tennessee
 Newport, Vermont
 Newport, Washington
 Newport, West Virginia
 Newport, Wisconsin
 Newport Beach
 Newport Coast
 Newport County, Rhode Island
 Newport News

Personer 
 Søster Esther Newport (1901–1986), en amerikansk maler, skulptør og kunstunderviser, som grundlagde Catholic Art Association
 Thomas Newport, 1st Baron Torrington (c. 1655 – 1719), engelsk parlamentsmedlen for Ludlow, Winchelse, (Much) Wenlock and Teller of the Exchequer
 Thomas Newport, 4th Earl of Bradford (c. 1696 – 1762), engelsk adelsperson
 Henry Newport, 3rd Earl of Bradford (1683–1734), engelsk adelsperson og Whig-politiker
 Richard Newport (død 1570), engelsk parlamentsmedlem for Shropshire
 Richard Newport, 1st Baron Newport (1587–1651), engleks adelsperson, parlamentsmedlem for Shropshire i 1614, 1624–1629 og for Shrewsbury
 Richard Newport, 2nd Earl of Bradford (1644–1723), engelsk adelsperson og parlamentsmedlem for Shropshire i 1670–1685 og 1689–1698
 Richard Newport (parlamentsmedlem) (1685–1716), engelsk parlamentsmedlem for (Much) Wenlock og søn af 2nd Earl of Bradford
 Richard Newport (biskop) (død 1318), biskop af London
 Richard Spicer alias Newport, engelsk parlamentsmedlem for Portsmouth
 Francis Newport, 1st Earl of Bradford, engelsk soldat, hofmand og Whig-politiker
 Francis Newport (død 1623), engelsk politiker
 Francis Newport (fl.1559), engelsk politiker
 George Newport, engelsk entomolog
 George Newport (cricketspiller), spillede førsteklasse cricket for Somerset i 1902 og 1904
 Christopher Newport, engelsk sømand
 Andrew Newport (død 1611), engelsk politiker
 Andrew Newport, engelsk Tory-politiker, hofmand og royalist
 Alex Newport, Grammy-nomineret engelsk pladeproducer, -mixer
 Elissa L. Newport, professor i neurologi ved Georgetown University
 Phil Newport, engelsk cricketspiller
 Stephen Newport, australsk fodboldspiller

Amerikanske flådefartøjer 
 USS Newport (LST-1179)
 USS Newport News (SSN-750)
 USS Newport News (CA-148)

Fiktion 
 New Port City, fiktive megabyer hvor Masamune Shiro mangaserierne Ghost in the Shell og Dominion: Tank Police primært foregår
 Newport, fiktiv by på Nordamerikas vestkyst i The Longest Journey og Dreamfall
 New Port, fiktiv by, hvor superhelte er blevet erklæret fredløse af dens kriminelle hersker, Bomb Queen, i Image Comics-universet
 Newport, fiktivt kvarter i Staunton Island, Liberty City (City of Grand Theft Auto 3 og Grand Theft Auto: Liberty City Stories)
 Newport, California, hvor den populære tv-serie The O.C. foregår.

Arkitektur 
 Newport Tower, Jersey City, den tredjehøjeste bygning i Jersey City, N.J.
 Newport Tower, Rhode Island, rundt stentårn i Touro Park i Newport, R.I.
 Rock Island Swing Bridge, også kendt som Newport Rail Bridge, en gammel svingbro over Mississippi-floden i Minnesota
 Newport Parish Church, tidligere navn for St. Luke's Church, Smithfield, Virginia, en historisk kirke i Isle of Wight County, Virginia
 Shrewsbury and Newport Canal, en tidligere kanal i Shropshire, der afventer restaurering
 Newport Aquarium, at akvarium i Newport, Kentucky

Sport 
 Newport County A.F.C.
 Newport RFC
 Newport Gwent Dragons
 Newport HSOB RFC
 Newport Saracens RFC
 Newport Wasps
 Newport International Sports Village
 Newport Centre
 Newport (Salop) Rugby Union Football Club
 Shropshire Star Newport Nocturne

Uddannelse 
 Newport University, Californien
 Christopher Newport University
 Newport Girls' High School
 University of Wales, Newport

Musik 
 Newport Music Hall, spillested på 1722 North High Street, Columbus, Ohio
 Newport Jazz Festival, kaldes til tider blot Newport
 Newport Folk Festival, kaldes også til tider blot Newport
 Newport Centre, et fritidscenter samt koncert- og konferencesal i Newport, South Wales
 Newport Living (sang), en sang af det amerikanske power pop-band Cute Is What We Aim For

Transport 
 Newport Transport
 Newport station (flertydig)

Øvrige 
 Newport Rising, det sidste store væbnede oprør mod autoriteterne i Storbritannien, i 1839
 Newport Television, et mediekonglomerat
 Camp Newport, en Frelsens Hær-lejr i Muskoka, Ontario, Canada
 Chrysler Newport, et køretøj fremstillet af Chrysler Corporation fra 1961 til 1981.
 Newport (cigaretmærke), cigaretmærke produceret af Lorillard Tobacco Company
 Nieuwpoort (flertydig)
 Nieuwpoort, Belgien
 Nieuwpoort, Holland
 Nieuport, fransk flyproducent
 Newport Show, en landbrugsudstilling i Shropshire, England
 Newport 1665, en ost fremstillet i Newport, Shropshire
 Nyhavn